Bokovka může být:

 hovorově něco, co je stranou, bokem, vedle něčeho oficiálního (např. nemaželský milostný poměr, vedlejší přivýdělek apod.)

v lingvistice
 bokovka – laterála 

v kultuře
 Bokovka (film) – americký film z roku 2004, režie Alexander Payne